Collegio elettorale di Genova I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Genova I – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Genova I – collegio elettorale del Senato della Repubblica